«Independent Women Part I» — перший сингл з альбому «Survivor» американського гурту Destiny's Child. Пісня також увійшла в саундтрек до фільму Ангели Чарлі.

Список композицій 

Сингли Destiny's Child
Сингли 2001
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100